AYD peut faire référence à :
  ;
 As You Drown, un groupe de death metal suédois.